Ива́н Кузнецо́в:
 Кузнецов, Иван (в монашестве Иакинф; ?—1940) — архимандрит Константинопольской православной церкви; с 1909 года — настоятель Пантелеимонова монастыря на Афоне.
 
 
 
 
 Кузнецов, Иван Георгиевич (1892—1946) — советский геолог.
 Кузнецов, Иван Григорьевич — советский генерал-майор
 Кузнецов, Иван Данилович (1906—1991) — чувашский писатель, историк и литературный критик, педагог.
 
 Кузнецов, Иван Кириллович (1793—1847) — купец, золотопромышленник, дважды городской голова Красноярска.
 Кузнецов, Иван Кузьмич (1899—1972) — инженер-полковник, Герой Социалистического Труда.
 Кузнецов, Иван Лазаревич (1913—1991) — майор внутренних войск, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Иван Максимович (1928—2000) — советский партийный деятель.
 Кузнецов, Иван Матвеевич (1900—1964) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Кузнецов, Иван Николаевич (1909—1976) — советский актёр.
 Кузнецов, Иван Осипович (1877—1935) — депутат Государственной думы I созыва.
 
 
 Кузнецов, Иван Семёнович (род. 1950) — советский и российский историк.
 Кузнецов, Иван Сергеевич (1867—1942) — российский, советский архитектор.
 
 
 Кузнецов, Иван Филиппович (1928—1989) — капитан танковых войск, полный кавалер ордена Славы.
 Кузнецов, Иван Юрьевич (род. 1986) — российский следж-хоккеист.
 Кузнецов, Иван Яковлевич (род. 1924) — советский и российский художник